Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Trent, d’après la rivière Trent :

 Le  est une frégate de sixième rang de 28 canons, lancée en 1757 et vendue en 1764.
 Le  est une frégate de cinquième rang de 36 canons, lancée en 1796. Elle devint un navire-hôpital en 1803, un navire de réception en 1818, et fut démantelée en 1823. Elle a été utilisé par John Franklin, naviguant sous le commandement de David Buchan dans l’océan Arctique.
 Le HMS Trent était un sloop de 17 canons dont la quille a été posée en 1862. Il a été sélectionné pour être converti en cuirassé, et renommé HMS Research plus tard dans l’année, avant d’être lancé en 1863.
 Le  est une canonnière de classe Medina lancée en 1877. Il a été renommé HMS Pembroke en 1905, et HMS Gannet en 1917 quand il a servi de tender pour la plongée. Il a été ferraillé en 1923.
 Le  est une frégate de classe River, lancée en 1942. Il a été transféré à la Marine indienne en 1946 et a été rebaptisé Kukri. Il a été converti en bâtiment hydrographique en 1952 et renommé Investigator. Il a été démantelé en 1975.
 Le  est un patrouilleur du lot 2 de classe River, actuellement en service. Il a été mis en service le 3 août 2020.

Trent